A diabetes szó (ógörögül διαβαίνειν) "átmenet"-et, "átfolyás"-t jelent. Az alábbi betegségeket nevezik diabetesnek:

 diabetes mellitus (cukorbetegség), az anyagcserebetegségek egy csoportja, melynek során az inzulin abszulút vagy relatív hiánya miatt a cukor a vizelettel nagy mértékben ürül és vizet szív magával. Mivel ez a betegség a leggyakoribb a "diabetes" betegségek közül, a köznyelvben gyakran nevezik röviden "diabétesz"-nek. Azonban, mint látjuk, ez nem pontos, hiszen ez a szó más fontos kórképeket is jelenthet. 
 diabetes insipidus, egy betegség, melynek során az antidiuretikus hormon (vazopresszin) hiánya vagy a hormonreceptorok hibás működése miatt növekedik meg a vizelet mennyisége.
 diabetes renalis (diabetes innocens vagy diabetes innocuusként is ismert), egy veseműködészavar, melyre a cukor diabetes mellitustól független folyamatos vizelettel való kiválasztása jellemző.
 amindiabetes, egy betegség, ahol aminok ürülnek nagy mennyiségben a vesén keresztül.
 foszfátdiabetes (familiáris hypophosphatémikus rachitis, D-vitamin-rezisztens rachitis vagy idiopatikus Debré de Toni Fanconi Sindróma), a proximális vesetubulus öröklött betegsége, mely a foszfát visszavételének károsodásával jár.

Endokrinológia